Métro Charleroi 01